El Ojo de Agua kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Ojo de Agua, Tamaulipas, ort, 
 El Ojo de Agua, Cutzamala de Pinzón, ort, 
 El Ojo de Agua, Taxco de Alarcón, ort, 
 El Ojo de Agua, Jalisco, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar